Тереза — жіноче ім'я

Фільми 

 Тереза (фільм, 1951) — американський кінофільм режисера Фреда Циннеманна.
 Тереза (фільм, 1986) — французький фільм-драма режисера Алена Кавальє.
 Тереза (фільм, 1987) — італійська мелодрама режисера Діно Різі.

Тереза — місто, штат Нью-Йорк
 Тереза — місто, штат Вісконсин
 Тереза — селище, штат Нью-Йорк
 Тереза — селище, штат Вісконсин